IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2001/2002. Zwycięzcy w województwach awansowali bezpośrednio do III ligi, natomiast najsłabsze drużyny zostały relegowane do odpowiednich terytorialnie Klas okręgowych.
IV Liga okręgowa składała się z 20 grup w 16 okręgach (województwach).

Grupa I (dolnośląska) 

||rowspan=3|

||rowspan=7|

Grupa II (kujawsko-pomorska)

Grupa III (lubelska) 

||rowspan=13|

Grupa IV (lubuska) 

||rowspan=12|

Grupa V (łódzka) 

||rowspan=13|

Grupa VI (małopolska zachód) 

||rowspan=15|

Grupa VII (małopolska wschód)

Tabela 

||rowspan=3|

||rowspan=8|

Baraże o IV ligę 
Baraże zostały zorganizowane w związku z wycofaniem się Tamela Tarnów. W ramach tego barażu zmierzyły się Tuchovia Tuchów i Szreniawa Nowy Wiśnicz.

Grupa VIII (mazowiecka północna)

Tabela 

||rowspan=4|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie na poziomie IV ligi rywalizowały drużyny z 6. miejsca w obu grupach mazowieckich – Kasztelan Sierpc i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Ostatecznie baraże o utrzymanie wygrała drużyna Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Grupa IX (mazowiecka południowa)

Tabela 

||rowspan=4|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie na poziomie IV ligi rywalizowały drużyny z 6. miejsca w obu grupach mazowieckich – Kasztelan Sierpc i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Ostatecznie baraże o utrzymanie wygrała drużyna Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Grupa X (opolska) 

||rowspan=13|

Grupa XI (podkarpacka) 

||rowspan=12|

Grupa XII (podlaska) 

||rowspan=14|

Grupa XIII (pomorska) 

||rowspan=10|

Grupa XIV (śląska I)

Tabela 

||rowspan=11|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie grały drużyny z 13. pozycji w obu grupach – Ruchu II Radzionków oraz Unii Bieruń Stary. Ostatecznie baraże wygrała drużyna Unii.

Grupa XV (śląska II)

Tabela 

||rowspan=11|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie grały drużyny z 13. pozycji w obu grupach – Ruchu II Radzionków oraz Unii Bieruń Stary. Ostatecznie baraże wygrała drużyna Unii.

Grupa XVI (świętokrzyska) 

||rowspan=14|

Grupa XVII (warmińsko-mazurska) 

||rowspan=13|

Grupa XVIII (wielkopolska południowa) 

||rowspan=7|

Grupa XIX (wielkopolska północna) 

||rowspan=10|

Grupa XX (zachodniopomorska) 

||rowspan=13|

Baraże o III ligę 
Udział biorą mistrzowie grup: małopolskich, mazowieckich, śląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.

Małopolska 
Skawinka Skawina – Okocimski KS Brzesko 1:1/3:1

Mazowsze 
KS Łomianki – Mazowsze Grójec 1:1/0:2

Śląsk 
Odra II Wodzisław Śląski – Carbo Gliwice 0:1/1:1

Wielkopolska 
Polonia Środa Wielkopolska – Tur Turek 1:1/0:2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  90minut.pl IV liga 2001/02

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie